Slobodan Perović ist der Name folgender Personen:

* Slobodan Perović (Schauspieler) (1926–1978), jugoslawischer Schauspieler
 Slobodan Perović (Jurist) (* 1932), jugoslawischer Jurist und Hochschullehrer